Тур де Франс 1906 — 4-я супервеломногодневка по дорогам Франции. Победу на гонке в полтора раз длиннее предыдущей одержал Рене Поттье.

Изменения 
Изменения предыдущего года были признаны удачными, хотя часть из них скорректировали. Так, количество этапов было ещё увеличено, с 11 до 13 этапов. Однако их длина на этот раз была не уменьшена, а увеличена, и протяжённость Тура 1906 составила более 4,5 тысяч километров, тогда как предыдущего — 3 тысячи. Прошлогодний эксперимент с заменой временного зачёта на очковый признали успешным, хотя он претерпел изменения — временной интервал между финишировавшими гонщиками теперь не учитывался вовсе: складывалась только сумма мест на этапах. После 8-го этапа гонку продолжали только 16 гонщиков из 76 стартовавших, а потому участники решили пересчитать общий зачёт, убрав из расчётов сошедших гонщиков. Историческим моментом стал «разрыв» в маршруте Большой петли: впервые старт этапа был дан не из города, где финишировал предыдущий: финишем 1-го этапа был Лилль, а стартом 2-го — Дуэ. Прижившейся новинкой стал красный флажок, отмечающий последний километр дистанции. Также впервые маршрут включал иностранное государство: на 3-м этапе гонщики заехали в Эльзас-Лотарингию, принадлежавшую тогда Германии.

Ход гонки 
На гонку заявились 100 гонщиков, хотя стартовали только 76; в число отказников вошёл победитель Тур де Франс 1904 Анри Корне. Большинство участников были французами, также стартовали четверо бельгийцев, люксембуржец Франсуа Фабер и один немец. На первом этапе гонщики привычно столкнулись с разбросанными по дороге гвоздями. До старта добрались менее 50 человек, с каждым этапом первой недели количество участников стремительно уменьшалось. Рене Поттье, годом ранее получивший славу горняка, выиграл этапы со 2-го по 5-й, включая оба относительно горных. На 2-м этапе ему не помешала даже поломка, стоившая потери почти часа. 3-й этап некоторые гонщики решили проехать на поезде, и четверо из них были пойманы и дисквалифицированы. В Париже в итоге вернулись 14 гонщиков, бельгиец Алоис Катто стал единственным финишировавшим иностранцем. Задела первой недели Поттье хватило для итоговой победы, хотя Жорж Пассерьё уступил ему только 8 очков. Действующий победитель Тур де Франс Луи Трусселье, напротив, провалил первый этапы, и даже победы на 4 этапах второй половины гонки позволили ему лишь удержать 3-е место под напором триумфатора следующего Тура Люсьена Пети-Бретона. Выигравший последний 13-й этап Поттье свой титул защищать не мог, так как в январе 1907 года повесился, узнав об измене жены. В самом Париже гонщики затем проехали по треку двухкруговую гонку, чьи результаты не влияли на итоговый зачёт; победителем стал Эмиль Жорже.

Этапы

Итоговый зачёт

Ссылки 

 Тур де Франс 1906 на официальном сайте
 Страницы истории: Tour de France-1906 на velolive.com

Тур де Франс по годам
Спорт во Франции в 1906 году
Июль 1906 года
1906 год в велоспорте